Irresheim ist der Name folgender Orte:

 Irresheim (Nörvenich), Dorf im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Motte Irresheim, in Irresheim (Nörvenich)
 Irresheim (Euskirchen), Weiler bei Euskirchen im Rheinland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland